Мориц Гернес:
 Гернес, Мориц (1815—1868) — австрийский геолог и палеонтолог.
 Гернес, Мориц (1852—1917) — австрийский историк первобытного общества, археолог, этнограф и культуролог.